Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie 1971 były trzydziestymi trzecimi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Karpaty Lwów i Kajrat Ałmaty. Mistrzowski tytuł po raz 5-sty wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Królem strzelców ligi został Eduard Małofiejew z Dynama Mińsk, który zdobył 16 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1971 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim